

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate a settembre 2010.

Club

Nazionale

Palmarès

Club
Campionato svizzero: 3
: 1998-99, 2002-03, 2005-06

Note

Collegamenti esterni